Cándida puede referirse a:
 Candida, un género de levaduras.
 Candida, localidad italiana.
  Cándida, película argentina de comedia/musical lanzada en 1939.
  Cándida, película española de comedia lanzada en el 2006.
  Cándida, obra de teatro de George Bernard Shaw escrita en 1898.
 Cándida, novela de Isabel Lizarraga publicada en el 2012.

Personas 
 santa Cándida de Roma (f. 302);
 beata Cándida María de Jesús (f. 1912);
 beata Cándida de Nuestra Señora de los Ángeles Cayuso González (f. 1936)